Алан Мілберн (; * 27 січня 1958, Tow Law, Англія) — британський політик-лейборист.
 Джекі Мілберн (, * 11 березня 1924, Ешингтон — † 9 жовтня 1988, Ешингтон) — англійський футболіст, нападник.
 Род Мілберн (; * 18 травня 1950 — † 11 листопада 1997) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.